Герульф:

 Герульф — граф в Западной Фрисландии и Кенемерланде.
 Герульф Старший — граф Вестерго (Средней Фризии) (810—833/834 или 850-е)